Terra Amata, sito archeologico vicino a Nizza
 Terra Amata, romanzo del 1967 di Jean-Marie Gustave Le Clézio
 Terra amata (Cry, the Beloved Country), film del 1995 diretto da Darrell Roodt